Луціє Градецька і Міряна Лучич-Бароні були чинними чемпіонками,, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Барбора Крейчикова і Ан-Софі Месташ.

Krejčíková and Mestach потім виборола титул, перемігши у фіналі Марія Ірігоєн і Паула Каня 4–6, 6–3, [12–10] з рахунком.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Coupe Banque Nationale
2015